Az Amerika nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság második futama. A versenyt Austinban rendezték április 21-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Nicolás Terol végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Rins diadalmaskodott.

Márquez győzelmével a mindenkori legnagyobb géposztály legfiatalabb futamgyőztese lett. További érdekesség, hogy az 1982-es svéd nagydíj óta először fordult elő, hogy mindhárom kategóriában újonc futamgyőztest avassanak. Akkor a 125-ösöknél Iván Palazzese, a negyedlitereseknél Roland Freymond, míg 500-ban Katajama Takazumi nyert.

MotoGP

Moto2

Moto3

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

MotoGP

Versenyzők

Konstruktőrök

Források

Amerika
motogp
Texas sportélete